Een verkeersweg:
 A82 (Frankrijk)
 A82 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor het Stauntongambiet